Elakatotrichaceae, porodica parožina iz reda Klebsormidiales. Sastoji se od desetak vrsta unutar 2 roda.

Rodovi 
 Closteriospira Reverdin      
 Elakatothrix Wille

Izvori 

Klebsormidiophyceae